pot. obiekt noclegowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
 schronisko turystyczne.

Zobacz też 
 chatka studencka,
 bacówka.